Tuskegee — десятый студийный альбом американского соул-певца Лайонела Ричи, вышедший 5 марта 2012 года на лейбле Mercury. Продюсерами были Ричи, Данн Хафф, Нейтан Чапман, Кенни Чесни, Тони Браун и другие.

Об альбоме 
Альбом дебютировал на втором месте в американском хит-параде Billboard 200, уступив вершину диску MDNA певицы Мадонны. В первую неделю релиза Tuskegee имел тираж 199,000 копий, став для Ричи лучшим показателем тиража за неделю за всё время с 1991 года, когда подсчёты начала вести служба Nielsen SoundScan. Спустя неделю было продано ещё 95,000 копий и альбом спустился на 4-е место. Но на третью неделю релиза Tuskegee поднялся на 1-е место с тиражом 129,000 копий. Он стал 3-м чарттопепром певца, впервые после Dancing on the Ceiling (1986). Tuskegee получил платиновую сертификацию Recording Industry Association of America (RIAA) 3 мая 2012 года за тираж в 1 млн копий в США. К декабрю 2012 года тираж достиг 1,071,000 копий.

В Великобритании альбом дебютировал на 7-м месте в чарте UK Albums Chart с тиражом 19,320 копий в первую неделю релиза. Он стал 11-м альбомом Ричи, попавшим в top-10. В Канаде альбом дебютировал на 1-м месте в чарте Canadian Albums Chart с тиражом 18,000 копий.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Список композиций

Североамериканское издание

Участники записи 
Музыканты

 Лайонел Ричи — вокал, клавишные (треки 1—4, 8, 11—14)
 Tom Bukovac — гитара (1—4, 8, 10—14)
 Buddy Cannon — бэк-вокал (5)
 Chris Carmichael — струнные, струнные аранжировки (2)
 Perry Coleman — бэк-вокал (1—4, 8, 11—14)
 Chad Cromwell — drums (1—4, 7 to 9, 11—14)
 Dan Dugmore — гитара (1—4, 8, 11 to 14)
 Paul Franklin — гитара (1—4, 8, 10—14)
 Kenny Greenberg — гитара (1—4, 8, 11—14)
 Robert Greenidge — гитара (1—4, 8, 11—14)
 Doyle Grisham — гитара (1—4, 8, 11—14)
 Tina Gullickson — бэк-вокал (1—4, 8, 11—14)
 Roger Guth — ударные (1—4, 8, 11—14)
 Kim Keyes — бэк-вокал (1—4, 8, 11—14)
 John Barlow Jarvis — клавишные (1—4, 8, 11—14)
 John Lovell — труба (1—4, 8, 11—14)
 Мак Маканалли — гитара (1—4, 8, 11—14), бэк-вокал (1—4, 8, 11—14)
 Ralph MacDonald — перкуссия (1—4, 8, 11—14)
 Jim Mayer — бас (1—4, 8, 11—14), бэк-вокал (1—4, 8, 11—14)
 Peter Mayer — гитара (1—4, 8, 11—14), бэк-вокал (1—4, 8, 11—14)
 Gordon Mote — клавишные (1 to 4, 8, 11—14)
 Steve Nathan — клавишные (1 to 4, 8, 11—14)
 Вилли Нельсон — гитара (1—4, 8, 11—14)
 Илья Тошинский — гитара (1—4, 8, 11—14)
 Джимми Ли Слоас — бас-гитара (1—4, 6, 8, 10—14)
 другие…

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Kenny Rogers and Lionel Richie — Lady
 Lionel Richie & Tim McGraw — Sail On
 Lionel Richie — You Are ft. Blake Shelton

Альбомы США
Соул-альбомы
Альбомы Лайонела Ричи
Альбомы, спродюсированные Лайонелом Ричи
Альбомы Mercury Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Кантри-альбомы
Альбомы, спродюсированные Данном Хаффом